Заливинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Заливинское сельское поселение — входит в Кыштовский район Новосибирской области
 Заливинское сельское поселение — входит в Тарский район Омской области